«Слишком много финансов» () — экономическая гипотеза о нелинейном влиянии развития финансового сектора на экономический рост. По мере становления финансового сектора улучшение условий и расширение объемов финансирования положительно сказываются на экономическом росте. Однако вследствие избыточного роста финансового сектора, перефинансирования заемщиков и накопления рисков его влияние может стать отрицательным или, по меньшей мере, не иметь положительного эффекта.

Происхождение гипотезы 
Авторами гипотезы выступили экономисты  из Женевского института международных отношений и развития, Энрико Беркес из Северо-Западного университета и  из Женевского института международных отношений и развития. Впервые озвучена в колонке проекта VoxEU 2011 году, проработана в исследовании МВФ и окончательно сформулирована в публикации на страницах «» в 2015 году. В последующем перепроверялась и подтверждалась другими экономистами.

Экономическая теория 
С 1990-х годов финансовый сектор в глобальной экономике растет темпами, значительно опережающими нефинансовый сектор . Увеличение его размеров обусловлено рядом факторов, включая демографические изменения, накопления значительных сбережений в экономически развитых странах и т. д. Традиционная экономическая теория предполагает наличие положительной связи между размером (глубиной) финансового сектора и экономическим ростом (ВВП на душу населения).

Экономисты XX столетия, Йозеф Шумпетер, Эдвард Шоу и другие, констатировали положительную корреляцию между размером финансового сектора и экономическим ростом. Развитие финансовых рынков способствует росту благосостояния, создавая возможности для инвестиций в экономику, снижая проблему асимметрии информации и позволяя экономическим агентам диверсифицировать источники финансирования.

Начиная с 1990-х годов изучается направление причинно-следственной связи между двумя величинами. Под влиянием глобального финансового кризиса в 2000-х годах опубликованы исследования, свидетельствующие о нелинейной связи между размером финансового сектора и экономическим ростом.

В долгосрочном периоде и с учётом фазы делового цикла характер связи меняется. В 1980-е годы в глобальной экономике наблюдалась положительная зависимость на фоне сбалансированного роста кредитования и отсутствия «мыльных пузырей» на финансовых рынках. Нелинейности начали формироваться в 1990-е годы когда рост финансового сектора стал превышать рост производительности труда и других показателей реальной деятельности. В 2000-х годах на фоне череды финансовых кризисов в ряде стран между финансовым сектором и экономическим ростом возникла отрицательная зависимость. Перегретые финансовые рынки выступают причиной торможения роста экономики из-за накопления рисков, высокой вероятности финансовых кризисов и увеличения волатильности инвестиций в экономике.

Избыточная глубина финансового сектора характерна для большинства ведущих европейских экономик, у которых наблюдаются признаки избыточного банковского финансирования (overbanking). Для некоторых стран ОЭСР (США, Чили, Мексика) эффект объясняется особенностями финансовой структуры экономики. В частности, доминированием рынка ценных бумаг над финансовым посредничеством (банками и страховщиками).

Обзор исследований

Пороговое значение 
Эмпирические исследования посвящены количественной оценке порогового значения, после которого размер финансового сектора может оказывать негативное влияние на экономический рост. Некоторая часть экономистов склоняется к оценке в 90-100 % объема банковского кредита к ВВП. Альтернативные оценки свидетельствуют о том, что пороговое значение равно 4 % занятых в финансовом секторе к общей численности трудовых ресурсов.

Примечания

Литература 
 Данилов Ю. А. Оценка опережающего развития финансового сектора // Российское предпринимательство, 2017. — Том 18. — № 2. — С. 161—174.
 Евдокимова Т. В. Влияние размеров финансового сектора на состояние экономики // В кн.: XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 2. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. С. 411—420.
 Мамонов М., Пестова А., Панкова В., Ахметов Р., Солнцев О. Финансовый сектор, экономический рост и макроэкономическая стабильность. Доклад об экономических исследованиях № 21. Банк России, июль 2017.

Финансовая экономика
Финансовые рынки
Макроэкономика
Экономическая политика
Инвестиции
Экономический рост
Экономические термины